Села:
 Новокраснівка — Донецька область, Володарський район
 Новокраснівка — Луганська область, Антрацитівський район